Rumunjska:
 Bacău (grad)
 Bacău (županija)